McPherson County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 McPherson County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 McPherson County (Kansas) – okres státu Kansas
 McPherson County (Nebraska) – okres státu Nebraska